Pohl:
 Frederik George Pohl, Jr. (º  1919, [?]), un scriitor american de literatură, editor și fan
 Peter Pohl (º  1940, Hamburg), un scriitor suedez

Vezi și 
 Pohl (Nassau), o comună din landul Renania-Palatinat, Germania
 Pohle, o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania
 Pöhl, o comună din landul Saxonia, Germania

Nume de familie germane